OGD (bedrijf), een ICT bedrijf uit Delft
 Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, een verzameling oorkonden uit de Middeleeuwen